Харальд Ерлинг (; ) — немецкий гребец, выступавший за сборную ГДР по академической гребле во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов. Двукратный олимпийский чемпион, дважды чемпион мира, победитель многих регат национального и международного значения. Также известен как тренер.

Биография 
Харальд Ерлинг родился 20 июня 1954 года в городе Бург, ГДР. Проходил подготовку в Магдебурге в местном одноимённом спортивном клубе.

Впервые заявил о себе в гребле в 1972 году, выиграв серебряную медаль в безрульных двойках на Спартакиаде ГДР.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1976 года, когда вошёл в основной состав восточногерманской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Вместе с напарником Фридрихом-Вильхельмом Ульрихом и рулевым Георгом Шпором занял первое место в мужских распашных рулевых двойках и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

В 1977 году побывал на чемпионате мира в Амстердаме, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте рулевых двоек — уступил здесь только экипажу из Болгарии.

На мировом первенстве 1978 года в Карапиро одержал победу в восьмёрках.

Находясь в числе лидеров гребной команды ГДР, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1980 года в Москве — с теми же партнёрами как и четыре года назад вновь обошёл всех соперников, добавив в послужной список ещё одно олимпийское золото.

После московской Олимпиады Ерлинг остался в основном составе восточногерманской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1981 году в распашных четвёрках он победил на мировом первенстве в Мюнхене, став таким образом двукратным чемпионом мира по академической гребле.

В 1982 году на чемпионате мира в Люцерне получил серебро в восьмёрках, пропустив вперёд экипаж из Новой Зеландии.

На чемпионате мира 1983 года в Дуйсбурге вновь стал серебряным призёром в восьмёрках, снова уступив новозеландской команде.

Рассматривался в качестве кандидата на участие в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, однако Восточная Германия вместе с несколькими другими странами восточного блока бойкотировала эти соревнования по политическим причинам.

За выдающиеся спортивные достижения трижды награждался орденом «За заслуги перед Отечеством» в серебре (1976, 1980, 1984).

Завершив карьеру спортсмена, работал тренером в своём гребном клубе в Магдебурге. После объединения Германии переехал на постоянное жительство в Австралию, где сотрудничал с национальной федерацией гребли Rowing Australia и возглавлял национальную сборную. Был женат на немецкой гребной рулевой Марине Вильке, так же побеждавшей на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов. Их сын  пошёл по стопам родителей, тоже добился больших успехов в академической гребле, но выступал за сборную Австралии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Харальд Ерлинг  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в серебре
Тренеры по академической гребле